Головчинцы — топоним на Украине:

 Головчинцы — село Залещицкого района Тернопольской области.
 Головчинцы — село Летичевского района Хмельницкой области.
 Головчинцы — название села Кармалюково Винницкой области до 1955 года.